Гостищев — фамилия; имеет женскую форму Гостищева.
 Гостищев, Владислав Дмитриевич (род. 1940) — советский и российский театральный актёр, народный артист России.
 Гостищев, Виктор Кузьмич (род. 1937) — специалист в области хирургической инфекции, д.м.н., профессор, академик РАМН (1999), академик РАН (2013).
 Гостищев, Пётр Максимович (1925—1984) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии сержант.

Топоним 
 Гостищево — село в Яковлевском районе Белгородской области.